Dare to Dream peut faire référence à : 

  ;
  ;
  ;
 , 2007 ;
 , un single de l'album  de Jo Dee Messina, 2000 ;
 Dare to Dream: A Study in the Imagination of a Ten-Year-Old Boy, un jeu vidéo développé par Cliff Bleszinski et publié par Epic Games ;
  ;
 Dare To Dream, le slogan du Concours Eurovision de la chanson 2019.